Amerikai Egyesült Államok
Beals (Kentucky)
Beals (Maine)
Beals (Montana)
Beals (Ohio)